Светлана Анатольевна Казанина (род. 31 октября 1971 г.) — казахстанская легкоатлетка (семиборье), мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Карьера 
С. А. Казанина была участницей трех Олимпиад: Атланта-1996, Сидней-2000 и Афины-2004. Лучший результат — 16 место в Сиднее.
При этом в забеге на 800 метров в Атланте она была второй. Её прыжок в длину на 1.86 — был лучшим в Атланте. В Сиднее на 800-метровке она была третьей.

Светлана принимала участие в трех чемпионатах мира, но здесь она не занимала призовых мест.

Лишь на азиатском континенте её результаты были достойными медалей. Она была чемпионом Азии в Джакарте (1995 и 2000), Коломбо (2002). Она выиграла серебро в Фукуоке (1998). Также серебром она довольствовалась на Азиаде-1998 в Бангкоке.

Кроме того, она дважды привозила золото с Восточно-Азаиатских игр: из Пусана (1997) и Осаки (2001).

Лучшие результаты

на открытом воздухе

В помещении

Ссылки 
 Svetlana Kazanina 
 Kazanina Svetlana на сайте IAAF

Многоборцы Казахстана
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса